Андрей Яковлевич Италинский (, Киев — , Рим) — почётный член Российской академии художеств; действительный тайный советник, дипломат, посол в Неаполе, Константинополе и Риме.

Биография 
Родом из мелкопоместных дворян, окончил курс в Киевской духовной академии (1761). Изучал медицину в Санкт-Петербурге, служил в госпиталях, принимал участие в войне с Турцией и, выйдя в отставку, поселился как частное лицо за границей. Продолжил изучение медицины в Эдинбурге и Лондоне. Получил в Лондоне степень доктора медицины (1774), продолжал занятия в Париже. Кроме медицины, занимался в Лондоне и Париже археологией, восточными языками, стал членом нескольких учёных обществ. Считается, что в тот период С. Р. Воронцов, по-видимому, протежировал Италинского перед А. А. Безбородко, и будущий канцлер выбрал того в воспитатели для своего племянника В. П. Кочубея, находившегося тогда за границей.

Находясь в 1780 году в Париже, Италинский был представлен Ф. Гриммом будущему императору Павлу I, совершавшему тогда заграничное путешествие, заслужил его расположение, и был произведён в коллежские асессоры и назначен в 1781 году секретарём посольства в Неаполе. В 1795 году получил должность посла в Неаполе.

В 1801 году переведён послом в Константинополь. Среди дипломатических достижений Италинского — Бухарестский мирный договор (1812), переговоры по заключению которого он вёл вместе с М. И. Кутузовым. Италинский также занимался дипломатическим обеспечением неудавшейся попытки России установить контроль над Мальтой (1799).

С 1817 года — стал посланником в Риме, где и скончался в 1827 году (похоронен в Ливорно, на греческом православном кладбище, потому что в Риме погребение по православному обряду было затруднено).

В Италии занимался историей искусств и археологией, собрал значительный музей. Ещё в бытность его в Неаполе, Академии Художеств просила его наблюдать за русскими художниками, жившими в Италии. После переселения в Рим Италинский стал участвовать в судьбе русских художников в Италии ещё более активно. Однако есть сведения, что подчас он относился к молодым мастерам недоброжелательно и даже несколько злобно.

Как любитель и знаток искусств, Италинский в 1822 году был избран почётным членом Академии Художеств, а после его смерти его бюст (работы С. И. Гальберга) был помещён в одном из академических залов.

Учёные труды Италинского остались неопубликованными. Кроме упомянутого выше бюста , известен портрет Италинского работы О. А. Кипренского (1819, НГХМ ).

Почётные звания 
 Почётный член Академии наук (1819 год)
 Почётный член Российской Академии (1821 год)
 Почётный член Академии Художеств (1822 год)

Примечания

Ссылки 
 Л. И. Гальберштадт. Восточный вопрос (1911) / Сведения о роли Италинского в русско-турецких отношениях периода Наполеоновских войн // Сайт «1812 год»
 
 

Дипломаты Российской империи
Послы Российской империи в Османской империи
Послы Российской империи в Сицилии
Послы Российской империи в Тоскане
Выпускники Киево-Могилянской академии
Действительные тайные советники
Почётные члены Императорской Академии художеств
Похороненные в Ливорно